AKD peut faire référence à :
  ;
 Abington King Dick, selon la liste des marques de motos et de scooters,
 un pseudonyme signifiant Ar Kaz Du en breton, Le Chat Noir en français.